Регина Хайтцер (; род. 16 февраля 1944 года) — австрийская фигуристка—одиночница, серебряный призёр зимней Олимпиады 1964 года в Инсбруке, двукратная чемпионка Европы (1965 и 1966 год), трёхкратная вице-чемпионка мира (1963, 1964, 1965), семикратная чемпионка Австрии (1960—1966).

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1960
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1964

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Австрии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1960 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Родившиеся 26 февраля
Родившиеся в 1944 году
Википедия:Биографии современников